Henrik 1. (også Henry 1., Heinrich 1., Henri 1. og Henrique 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Henrik 1., også kaldet Henrik Fuglefænger (876–936) – tysk konge 919–936.
 Henrik 1. (ca. 1008–1060) – konge af Frankrig 1031–1060.
 Henrik 1. (1068/69–1135) – konge af England 1100–1135.
 Henrik 1. (ca. 1258–1304) – greve af Holsten-Rendsburg 1290–1304
 Henrik 1. (ca. 1270–1343) – greve af Nassau-Siegen 1303–1343.
 Henrik 1. (1512–1580) – konge af Portugal 1578–1580.
 Henrik 1. (1550–1588) – hertug af Guise 1563–1588.
 Henrik 1. (1552–1588) – fyrste af Condé 1569–1588.
 Heinrich 1. (Fürstenberg) (1215–1284) – stamfader til den schwabiske adelsslægt von Fürstenberg